A Hedvig női név germán eredetű, mindkét tagjának jelentése: harcias.

A szláv népeknél férfikeresztnév


Rokon nevek
 Hedda: a Hedvig északi germán (skandináv) rövidülése 
 Hédi: a Hedvig magyar, német, angol beceneve

Gyakorisága
Az 1990-es években a Hedvig ritka, a Hedda és a Hédi szórványos név volt, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.

Névnapok
Hedvig, Hedda, Hédi:
 február 24. 
 július 18. 
 október 15. 
 október 16. 
 október 17.

Idegen nyelvi változatai
 Hedwig (német)
 Jadwiga (lengyel)
 Edwige (francia)

Híres Hedvigek, Heddák, Hédik

 Temessy Hédi színésznő
 Váradi Hédi magyar színésznő
 Zsolnai Hédi magyar táncdalénekesnő, színésznő
 Szent Hedvig, I. (Nagy) Lajos lánya, majd Jadwiga néven lengyel királynő
 Sziléziai szent Hedvig, lengyelül Jadwiga Śląska, csehül Svatá Hedvika Slezská, (Andechs, 1174? – Trzebnice, 1243. október 14.) sziléziai fejedelemasszony
 Karakas Hedvig olimpiai ötödik helyezett cselgáncsozó
Podonyi Hedvig magyar író,újságíró

Egyéb Hedvigek

Az irodalomban
 Hedvig, Harry Potter baglya
 Hollóháti Hedvig, A Roxfort egyik alapító tagja 
 Závada Pál: Jadviga párnája, regény
Krúdy Gyula: Szindbád - Kié a sötétből megjelenő kéz? 
Krúdy Gyula: Szindbád - Hedvig keze megállítja útjában a fiatal deszkakereskedőt

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (H)
Női keresztnevek (H)
Germán eredetű magyar női keresztnevek

tr:Sihirli Yaratıklar (Harry Potter)#Hedwig